Иванский — фамилия; имеет женскую форму Иванская.
 Иванский, Любомир Михайлович (род. 1983) — украинский футболист, защитник.
 Иванский, Роман Иванович (род. 1945) — советский баянист, лауреат Шевченковской премии, заслуженный артист УССР.

Иванская 
 Иванская, Лирика Васильевна (более известна под фамилией Курвиц; 1929—2013) — советская волейболистка, игрок сборной СССР. См. также 
 Иванский сельсовет — сельский совет на территории Чашникского района Витебской области Республики Беларусь.
 Ивански (значения)